Предфудбалско доба у Лесковцу је период који обухвата сам почетак 20. века, од самог доласка фудбала у Лесковац па све до оснивања првих клубова 1919. године.

Историја 
Када је у јесен 1912. године избио рат против Турака, а затим 1913. рат против Бугарске, престале су са радом постојеће спортске организације, а школе у Лесковцу претворене су у болнице. Предавања су обустављена, ђаци распуштени, па су исти имали више времена да се рекреативно посвете спорту.

О овом предфудбалском добу у Лесковцу, уочи првог светског рата, доктор Божидар Тасић пише:     

Од 14. јула 1914. године, када је Аустроугарска објавила рат Србији, па све до завршетка рата, 1918. године, фудбал је постао мање популаран и било је опасно играти га. Под притиском непријатељских много јачих снага (Аустроугарске, Немачке и Бугарске), српска војска и избеглице крајем 1915. године почели су да се повлаче преко Црне Горе и Албаније ка обалама Јадранског мора, а затим изгладнели и десетковани стигли на Крф, грчко острво у Јадранском мору. Са Крфа су лесковачки ђаци — избеглице кренули у Француску и Енглеску.

Време окупације Србије у Првом светском рату један део омладине — ђака избеглица из Лесковца — провео је у избеглиштву, углавном у Француској и Енглеској, савезничким државама, где је у то време фудбал био увелико распрострањен и популаран. Највећи успех као играч постигао је у Енглеској Душан Митић, звани "Велики Џон". У Глазговском клубу почео је да игра прво рагби, а затим фудбал. Било је доста Лесковчана који су играли фудбал у савезничким земљама међу којима су, поред осталих, били и Милутин Тасић, Добросав Литрић, Драгољуб Аранђеловић, Божидар Тасић, Благоје Митровић, Јован Митровић, Тома Томић, Ђокица Османбеговић итд.

Референце 

Спорт у Лесковцу